Ficalho se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francisco Manoel Carlos de Mello de Ficalho
 Franciso Manoel Carlos de Mello de Ficalho